Juegos Olímpicos de 1924 pueden referirse a:

 Juegos Olímpicos de Chamonix 1924, I Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de París 1924, VIII Juegos Olímpicos de Verano.